Вади́м Рома́нович Дзю́ба (род. 31 марта 1992, село Долгоруково, Липецкая область) — российский актёр театра, кино. Поэт, популяризатор классической поэзии.

Получил известность как исполнитель классических стихотворений, в особенности стихотворений Сергея Есенина. Моноспектакль Вадима Дзюбы «Буду петь!» (о творчестве Сергея Есенина) пользуется популярностью в культурной среде. Актёра приглашают выступать такие культурные центры, как Библиотека «Дом А. Ф. Лосева», Московский государственный музей С. А. Есенина, Музей-квартира А. А. Блока, Храм Христа Спасителя, Музей Сергея Есенина в Воронеже, Липецкая государственная филармония, Центральная городская библиотека имени С. А. Есенина в Рязани.

Биография 
Родился 31 марта 1992 года в селе Долгоруково Липецкой области. Окончил театральный факультет Воронежского государственного института искусств (мастер С. А. Надточиев). Прошёл обучение в IX Международной летней театральной школе СТД РФ (мастер В. М. Фильштинский). Актёр Московского областного государственного театра юного зрителя.

В декабре 2019 года Вадим стал лауреатом в номинации «Лучшая мужская роль» фестиваля «Тургеневская театральная Москва», организаторами которого выступали Библиотека-читальня имени И. С. Тургенева, Тургеневское общество. В жюри фестиваля входили 13 литературоведов, журналистов, представителей тургеневской общественности.

В мае 2020 года во время пандемии COVID-19 провёл поэтический онлайн-вечер, посвящённый творчеству поэта Сергея Есенина. Мероприятие было организовано Московским областным государственным театром юного зрителя.

В ноябре 2021 года сыграл свой моноспектакль «Буду петь!» на сцене Липецкой государственной филармонии в сопровождении Липецкого государственного оркестра русских народных инструментов.

Вечером 26 февраля 2022 года Вадим Дзюба был задержан в Москве на Пушкинской площади во время протестов против вторжения России на Украину. По данным российского правозащитного медиа-проекта ОВД-Инфо и журнала "Театр", актёр просто стоял на улице. В итоге Савёловский районный суд оштрафовал Вадима на 20 тыс. рублей. К делу был приобщён антивоенный плакат, которого у актёра не было.

В августе 2022 года объединил свои стихи, написанные после вторжения России на Украину, в цикл под названием «Стихи против».

В ноябре 2022 года выступил в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя в составе концерта, посвящённого творчеству Сергея Есенина. В программе своего выступления актёр прочёл в том числе и антивоенный отрывок из поэмы «Анна Снегина».

Награды и достижения 
 2019 — приз «Лучшая мужская роль» фестиваля «Тургеневская театральная Москва» за главную роль в спектакле «Первая любовь».

Примечания 

Родившиеся 31 марта
Родившиеся в 1992 году
Родившиеся в Липецкой области
Актёры России
Персоналии по алфавиту
Актёры по алфавиту
Актёры XXI века
Выпускники Воронежского института искусств